Specifika vzdělávání cizinců tvoří podmínky a předem stanovené kroky, které musí cizinec splnit, aby mu bylo umožněno vzdělávání v České republice.

Právo na vzdělávání cizinců v České republice 
Pokud zákon nestanoví jinak, mají cizinci v oblasti základního, středního a vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání stejná práva a povinnosti jako všichni občané České republiky. Předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání je cizincům zpřístupněno v případě, že mají na našem území právo k pobytu na dobu delší 90 dnů nebo mají právo pobývat na území ČR za účelem výzkumu, jsou azylanty nebo osobami užívajícími doplňkovou nebo dočasnou ochranu nebo jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany osob.

Dokumenty upravující právo vzdělávání cizinců:

 Listina základních práv a svobod
 Mezinárodní smlouvy
 Sdělení Ministerstva školství č. 93/2021 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 Usnesení č. 71/2020 Sb. České republiky č. 198 o přijetí krizového opatření
 Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu vstupu cizinců, zastavení příjmu žádostí o víza a další povolení k pobytu...
 Usnesení vlády České republiky 178/2020 Sb., č. 421 o zrušení usnesení vlády č. 201, vyhlášené pod č. 74/2020 Sb., kterým zakázala žákům, studentům a některým dalším osobám účast na vyjmenovaných druzích vzdělávání
 Usnesení vlády České republiky 220/2020 Sb. č. 491 o vzdělávání žáků a studentů
 Usnesení č. 226/2020 Sb. vlády České republiky č. 511 o zrušení krizového opatření
 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 Úmluva o právech dítěte
 Vyhláška č. 68/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
 Vyhláška č. 70/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
 Vyhláška č. 110/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 Vyhláška č. 140/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 145/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 163/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 175/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.
 Vyhláška č. 232/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 279/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
 Vyhláška č. 319/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 46/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 52/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Zákon č. 153/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 166/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
 Zákon č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
 Zákon č. 207/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 Zákon č. 588/2020 Sb. o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

Děti/žáci – cizinci a děti/žáci s odlišným mateřským jazykem 
Cílem bloku je poskytnout návštěvníkům základní orientaci v problematice dětí, žáků-cizinců a dětí, žáků s odlišným mateřským jazykem. Vedle vyjasnění základních pojmů blok nabízí i inspiraci ze škol, přehled nejdůležitějších dokumentů a kontakty na organizace zabývající se touto problematikou.

Kdo je dítě/žák cizince 
Za žáky-cizince označujeme v českém školství žáky, kteří mají jiné občanství než české. Děti cizinců pobývající v České republice (ČR) totiž přejímají status cizince podle druhu pobytu svých rodičů. Osoby cizí státní příslušnosti podle druhů pobytu dělíme na osoby s dlouhodobým pobytem, s trvalým pobytem a žadatele o azyl či azylanty. Škála dětí-cizinců je velmi široká od těch, kteří se v České republice narodily a čeština je pro ně rodným jazykem až po ty, kteří do ČR přijely v pozdějším věku a s češtinou se setkaly poprvé až ve škole.

Kdo je dítě/žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 
Stále častěji se používá obecnější termín děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ). V tomto případě nezáleží na občanství ani na místě narození dítěte, ale na skutečnosti, že čeština je pro dítě druhým jazykem. Termín OMJ zahrnuje jak některé děti/žáky-cizince tak i děti, které mají české státní občanství, ale disponují žádnou nebo omezenou znalostí češtiny. Mohou to být jak děti českých rodičů s českým státním občanstvím, které dlouhodobě pobývaly v zahraničí, tak i děti žijící v České republice, které v rodině a s rodiči komunikují jiným jazykem.

 Legislativa
 Podpůrná opatření
 Příklady dobré praxe – zkušenosti škol
 Metodická doporučení
 Organizace zabývající se problematikou cizinců
 Letáky a formuláře (jazykové mutace)
 Odkazy
 Otázky a odpovědi
 Doporučené učebnice ČJ pro cizince 
 Články na Metodickém portálu RVP.CZ

Průběh výuky 
Vyučování probíhá ve školách v českém jazyce. Ve výjimečných případech ale může na základní nebo střední škole probíhat výuky v jiném jazyce a to na základě vydaného souhlasu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Jazyková příprava 
Základní a střední školy mají státem stanovenou povinnost zavádět přípravné kurzy českého jazyka. Kurzy byly nejprve zpřístupněné pouze občanům Evropské Unie, žadatelům o azyl a jejich dětem. Po novelizaci Školského zákona v roce 2012 jsou kurzy určené i pro tzv. žáky třetích zemí.

Podpora vzdělávání 
Žáci-cizinci jsou považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k tomu mají nárok na asistenta pedagoga a individuální vzdělávací plán. Finance na podpůrná opatření jako plat asistenta pedagoga, pomůcky na vyučování, vzdělávání pedagogů a dalších lze žádat z rozvojového programu pro azylanty.

Podmínky přístupu ke vzdělávání

Předškolní vzdělávání  
Cizinci mají zajištěn přístup k předškolnímu vzdělávání za stejných podmínek jako ostatní občané ČR a za následujících:

 Mají oprávnění k pobytu na dobu delší 90 dnů
 Jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu
 Jsou azylanty, nebo osobami využívajícími doplňkové ochrany nebo žadateli o udělení mezinárodní ochrany

Základní vzdělávání  
Na základě Úmluvy o právech dítěte má Česká republika povinnost zpřístupnit povinnou školní docházku všem dětem. Zároveň ukládá zákonným zástupcům povinnost dohlížet na to, aby dítě docházku plnilo. Děti musí pro zápis do prvního ročníku splňovat stejné podmínky jako všechny ostatní občané Česka.

Dovršení hranice 6 let věku
 Vyšetření školní zralosti (fyzická, psychická a sociální)

Středoškolské vzdělávání 
K středoškolskému vzdělávání mají zajištěný přístup cizinci, kteří pobývají legálně na našem území, za stejných podmínek jako občané ČR.

 Složení přijímacího řízení
 Prokázání schopnosti studovat v českém jazyce
 Prokázání legálního pobytu na území České republiky

Pokud žák splní všechny uvedené podmínky, je jeho vzdělávání bez nároku na úhradu školného. V případě, že žák ukončil vzdělání na základní škole v jiném státě, musí předložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení.

Vysokoškolské vzdělávání 
Stejně jako u předškolního, základního i středoškolského vzdělávání je vzdělávání na vysoké škole zpřístupněno cizincům za stejných podmínek jako občanům ČR. V případě, že student prokáže schopnost studovat v českém jazyce, nemusí studium hradit. Naopak, pokud chce cizinec studovat v jiném než českém jazyce, musí studium hradit. Studenti, kteří nemají dostatek financí na to, aby mohli zaplatit školné, můžou využít nabídku stipendijního programu.

Podmínky přijetí ke studiu:

 Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
 Doložení schopnosti studovat v českém jazyce (jazykový test nebo zkouška)
 Má povolení k pobytu na dobu delší 90 dnů, studenti třetích zemí musí disponovat vízem
 Složení přijímacího řízení

Dlouhodobý pobyt (DP) a dlouhodobé vízum (DV) za účelem studia 
Studium na území ČR na akreditovaných vysokých školách v akreditovaných studijních programech, přípravných kurzech vysokých škol zaměřených na studium konkrétního oboru a v rámci výměnných pobytů studentů (např. Erasmus) je možné v případě požádání o DV či DP za účelem studia.

 Žádost o DP studium lze podat na zastupitelském úřadu ČR v zemi původu
 Na území ČR lze žádost podat v případě pobytu na DV, DP nebo pokud zde pobýváte na základě DP za účelem studia uděleného jiným státem EU (kromě Velké Británie, Irska a Dánska), a to na Odboru azylové a migrační politiky
 V případě, že máte DP za účelem studia udělený jiným státem EU a na území ČR chcete studovat v rámci programu Erasmus jeden rok, nemusíte o pobytové oprávnění žádat
 Řízení o žádosti trvá 60 dnů
 Po řádném ukončení studia, v době platnosti vašeho DP za účelem studia, můžete požádat o DP za účelem hledání zaměstnání, který se uděluje na dobu 9 měsíců

Dlouhodobé vízum (DV) a dlouhodobý pobyt (DP) za účelem ostatní 
 DV a DP za účelem ostatní jsou určeny pro žáky a studenty středních škol, konzervatoří, jazykových škol, obecných přípravných kurzů vysokých škol a vysokých škol v neakreditovaných programech
 Po uplynutí jeho platnosti, pokud studium nadále trvá, lze následně požádat o povolení k DP ostatní
 Žádost o DV ostatní se podává na zastupitelském úřadu ČR v zemi původu. Řízení o žádosti trvá 90–120 dnů
 Během pobytu na území ČR na základě DV či DP za účelem ostatní můžete podat žádost o DP za účelem studia či zaměstnaneckou kartu na Odboru azylové a migrační politiky na území ČR

Vzdělávací aktivity 
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) realizuje několik vzdělávacích multikulturních projektů pro základní školy. Nabízí i služby pro veřejnost.

Studentské praxe 
 Po dohodě je možné s našimi pracovníky konzultovat absolvování studijní praxe či pracovní stáže (i pro zahraniční studenty) a je možné si dohodnout konzultaci výstupních školních prací.
 OPU nabízí krátkodobé i dlouhodobé studentské praxe pro studenty humanitních oborů, kteří mají zájem o cizineckou problematiku
 Spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Ústavem translatologie
 V červnu 2010 zahájilo OPU spolupráci s Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 Pod vedením prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc. uskutečňují studenti translatologie povinnou odbornou praxi v OPU
 Praktikanti jsou v rámci dobrovolné spolupráce využíváni zejména při výjezdech do azylových zařízení, při poskytování právního a sociálního poradenství v kancelářích OPU, či pomáhají při jednání cizinců na úřadech

Dobrovolnictví

Dobrovolnický program OPU 
Organizace pro pomoc uprchlíkům byla založena v roce 1991 skupinou dobrovolníků. V té době začala válka na Balkáně a Evropou proudilo mnoho uprchlíků, kteří hledali útočiště. Ti, kteří bezpečně dorazili do České republiky, byli ve stresu a převážně s minimálním počtem osobních věci. Česká republika jím poskytla ubytování, stravování a zdravotní péči, ale tito lidé, potřebovali něco navíc. Potřebovali někoho, kdo by jím mohl nabídnout naději, útěchu a praktickou podporu. Toho se ujala skupina dobrovolníků. Začínalo se výjezdy do uprchlických táborů, kde se pořádaly hromadné volnočasové aktivity, organizovala se materiální pomoc atd. Jak rostl počet uprchlíků, rostl i počet dobrovolníků. Když jich bylo 120, rozhodli se založit neziskovou organizaci.

Dobrovolnický program OPU je akreditován u Ministerstva vnitra ČR. Spolupracuje s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a je partnerem při realizaci programu iDobrovolník.

Přednášková činnost 
 Po dohodě či v souvislosti s plněním projektů realizujeme přednáškové cykly na různá témata týkající se uprchlíků, přednášky jsme schopni zajistit po celé České republice (v rámci festivalů, workshopů, kulturních i školních akcí)

 Organizace pro pomoc uprchlíkům získala dne 23. 2. 2011 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditaci vzdělávací instituce, včetně akreditace vzdělávacího programu Migrace a my

Vzdělávací program Migrace a my 
 Program je určen pedagogickým pracovníkům druhého stupně ZŠ a gymnázií
 Vzdělávací program je možné absolvovat v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 Délka: 12 hodin (dvě setkání po šesti hodinách)
 Cena: 2183Kč (cena zahrnuje školící materiály a drobné občerstvení)
 Vzdělávací program je možné uskutečnit i přímo na školách pro celý pedagogický sbor
 Cílem kurzu je získání znalostí o problematice migrace do ČR a fenoménech s ní spojených, zejména s xenofobií a rasismem a tématem respektování, dodržování a ochrany lidských práv a rozvoj schopnosti učitelů začleňovat problematiku migrace do ČR do různých vzdělávacích oblastí a konkrétních ŠVP jednotlivých škol
 Účastníci kurzu dále získají a rozvinou znalosti o interaktivních metodách práce a dovednosti, které usnadní zavedení interaktivních metod do výuky
 Kurz je možné uskutečnit v pražské kanceláři Organizace pro pomoc uprchlíkům, popř. i přímo na školách, např. pro celý pedagogický sbor

Migrace, lidská práva 
 dvouhodinová přednáška určená pro 2. stupeň ZŠ
 během této přednášky se děti, pomocí interaktivních metod práce, seznámí s pojmy nucená a dobrovolná migrace, lidská práva
 doporučený počet účastníků: 25
 na přednášku je nutné mít připravenou třídu se židlemi v kruhu, interaktivní tabuli a připojení na Internet
 cena 1250Kč/ 2 hodinový blok

Dílna o zemi původu 
 tříhodinová přednáška určená pro 2. Stupeň ZŠ
 během této přednášky, kterou vede lektor Organizace pro pomoc uprchlíkům a lektor cizinec, se děti seznámí se životem v dané zemi, osobním příběhem lektora cizince
 pomocí zážitkových technik se seznámí s fenomény, které jsou spojeny s integrací cizince v nové zemi.
 doporučený počet účastníků 25
 na přednášku je nutné mít připravenou třídu se židlemi v kruhu, interaktivní tabuli a připojení na Internet
 v současné době můžeme nabídnout dílnu Vietnam, Bělorusko, Angola, Afghánistán, Irák, Kongo
 cena 1750 Kč/ 3 hodinový blok

Multikulturní den 
 dopolední akce pro 1. či 2. stupeň ZŠ během, které si žáci projdou několika centry- zeměmi a seznámí se s jejich zvyky (např. Čína, Vietnam, Angola apod.)
 součástí bloku je i ochutnávka jídel z ethnocatheringu a výtvarná dílna pro žáky

Odkazy

Reference

Související články 
 Cizinecké právo
 Lidská migrace
 Ředitelství služby cizinecké policie
 Slovenská menšina v Česku
 Správa uprchlických zařízení
 Ukrajinská menšina v Česku
 Úmluva o právním postavení uprchlíků
 Vietnamská menšina v Česku
 Vnitřně vysídlená osoba

Externí odkazy 
 Centrum pro integraci cizinců
 Člověk v tísni
 Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
 Ministerstvo vnitra České republiky
 Naděje (spolek)
 Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)
 Organizace spojených národů (OSN)
 Pomáháme lidem na útěku
 Sociologický ústav Akademie věd České republiky
 Společnost pro příležitosti mladých migrantů (META)
 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
 The Immigrant Legal Resource Center (ILRC)

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Vzdělávání v Česku